Molibden oksid se može odnositi na:

 Molibden(IV) oksid (molibden dioksid)
 Molibden trioksid (molibden(VI) oksid)